Эль-Гастор () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Кадис. Занимает площадь 28 км². Население — 1851 человек (на 2010 год). Расстояние — 131 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web con información general del Pueblo y Casas Rurales
 Ayuntamiento de El Gastor
 El Gastor

Населённые пункты Кадиса
Муниципалитеты Кадиса